Анастаси́я Гео́ргиевна Галустя́н (, род. 25 июня 1999 года в Москве, Россия) — армянская фигуристка-одиночница. Трёхкратная чемпионка Армении (2015—2017 годы).

По состоянию на 25 сентября 2021 года занимает 77-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
В детских соревнованиях выступала на российских стартах, однако затем приняла решение выступать за родину своих родителей.

Трижды представляла Армению на юниорских мировых чемпионатах. Все три раза выступала не совсем удачно, трижды представляла Армению на чемпионате Европы: в 2015 году заняла 13 место, в 2016 году — 15-е, в 2017 году — 12-е и два раза на чемпионате мира: 29 место в 2015 году и 24 место в 2016-м. Ей удалось принять участие во II зимних юношеских Олимпийских играх, где финишировала десятой.

В предолимпийский сезон Анастасия первой из всех армянских фигуристок дебютировала во взрослой серии Гран-при. В Москве на Кубке Ростелекома Галустян заменила американскую фигуристку Полину Эдмундс и заняла девятое место. Через неделю в Париже на французском этапе она заменила другую американскую фигуристку и финишировала предпоследней. На чемпионате мира 2017 года она прошла в финальную часть и заняла место в третьей десятке, однако это не позволило ей пройти квалификацию и завоевать путёвку на Олимпиаду в Пхёнчхане.

В сентябре Анастасия начала олимпийский сезон в Бергамо, где на Кубке Ломбардии выступила не совсем удачно. В конце месяца фигуристка приняла участие в Оберсдорфе, где на квалификационном турнире Небельхорн, она заняла восьмое место и не сумела попасть на зимние Олимпийские игры. Через три недели она выступала в серии Гран-при на российском этапе, где финишировала последней, но при этом она улучшила свои прежние достижения в произвольной программе. По ряду причин в конце октября она приняла решение завершить олимпийский сезон.

На следующий сезон она возобновила выступления.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Фигуристы России
Фигуристы Армении
Спортсмены Москвы